Вікторія Голубич була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Антонія Лоттнер.

Кікі Бертенс виграла титул, у фіналі перемігши Анетт Контавейт з рахунком 6–4, 3–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Ladies Championship Gstaad
2017